Ⓐ, ⓐ (А в круге или латинская А в круге) — типографический символ. Это латинская буква «A», помещённая в окружность. Используется наряду с другими буквенно-цифровыми символами, также помещёнными в окружность.

Использование 

В настоящее время символ используется анархистами или теми, кто сочувствуют анархическим идеям. Несмотря на использование этого символа в армии США, в начале XXI века «А в круге» в значительной степени потеснила традиционное чёрное знамя в качестве наиболее часто используемого символа для этого направления мысли. Писатель, философ и продюсер телекомпании BBC  отмечал, что этот символ представляет идею (развитую П. А. Кропоткиным и другими анархическими теоретиками) о том, что «анархия — это порядок» (,  и т. п.); ранняя версия анархистского значка была представлена буквой «А» («анархия»), концы которой выходили за пределы буквы «O» («порядок»), пока с течением времени не приобрела более формальное начертание, используемое сейчас.

Массовое распространение символа началось с 1968 года, когда он стал .

Представление в кодировках 
 Символ заглавной «А в круге» — Ⓐ — в Unicode представлен как U+24B6 или e2 92 b6 в шестнадцатеричном коде. Десятичное представление символа в XML — &#9398;
 Символ строчной «а в круге» — ⓐ — в Unicode представлен как U+24D0 или e2 93 90 в шестнадцатеричном коде. Десятичное представление символа в XML — &#9424;

Примечания

Ссылки 

 «История одной буквы» (интервью с итальянским анархистом А. Бертоло) // A Rivista anarchica, № 339, ноябрь 2008 г.

Типографские знаки